

Населені пункти та їхні частини

 Букувка — село в гміні Любавка Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Букувка — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Букувка — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві
 Букувка — частина села Щава в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Букувка — колонія в гміні Клімонтув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Букувка — осада в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства
 Букувка — лісова осада в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки